Natrona ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Natrona (Illinois)
 Natrona (Kansas)
 Natrona (Pennsylvania)
 Natrona (Wyoming)
 Natrona Heights (Pennsylvania)

 Natrona County, Verwaltungseinheit in Wyoming

Siehe auch:
 Natron